Rochefort (België), een plaats in de provincie Namen
 Rochefort (bier), een Trappistenbier dat bij bovenstaande plaats gebrouwen wordt
 Rochefort (personage), een personage uit De drie musketiers.
 Rochefort (Zwitserland), een plaats in het kanton Neuchâtel in Zwitserland

 Rochefort (Charente-Maritime)
 Rochefort (Savoie)
 Rochefort-du-Gard, Gard 
 Rochefort-en-Terre, Morbihan
 Rochefort-en-Valdaine,  Drôme 
 Rochefort-en-Yvelines, Yvelines
 Rochefort-Montagne, Puy-de-Dôme
 Rochefort-Samson, Drôme 
 Rochefort-sur-la-Côte, Haute-Marne
 Rochefort-sur-Loire, Maine-et-Loire
 Rochefort-sur-Nenon, Jura

Zie ook
Roquefort